Dieci martiri – gruppo di dieci rabbini martirizzati dai romani nel periodo della distruzione del Secondo Tempio.
 Dieci martiri di Creta – gruppo di santi menzionati nel Martirologio Romano, uccisi durante la persecuzione dell'imperatore Decio.